Die Curling-Weltmeisterschaft der Herren 2011 (offiziell World Men's Curling Championship 2011) fand vom 2. bis 10. April in Regina, Saskatchewan, Kanada statt. Austragungsort war das Brandt Centre.

Qualifikation 
  (Ausrichtende Nation & Titelverteidiger)
 
 Top acht Teams der Curling-Europameisterschaft 2010
  (Europameister)
  (Vize-Europameister)
  (dritter Platz)
 
 
 
 
 
 Top zwei Teams der Curling-Pazifik-Meisterschaft 2010
  (Sieger)
  (Vize)

Teilnehmer

Spielplan / Ergebnisse

Zeichenerklärung 
 : Das Hammersymbol bedeutet das Recht des letzten Steins im ersten End.
 X: Ein X in der Tabelle weist auf nicht gespieltes End hin.

Round Robin

Draw 1 
Samstag, 2. April, 13:30

Draw 2 
Samstag, 2. April, 19:00

Draw 3 
Sonntag, 3. April, 08:30

Draw 4 
Sonntag, 3. April, 13:00

Draw 5 
Sonntag, 3. April, 19:00

Draw 6 
Montag, 4. April, 08:30

Draw 7 
Montag, 4. April, 13:30

Draw 8 
Montag, 4. April, 19:30

Draw 9 
Dienstag, 5. April, 08:30

Draw 10 
Dienstag, 5. April, 13:30

Draw 11 
Dienstag, 5. April, 19:30

Draw 12 
Mittwoch, 6. April, 08:30

Draw 13 
Mittwoch, 6. April, 13:30

Draw 14 
Mittwoch, 6. April, 19:30

Draw 15 
Donnerstag, 7. April, 08:30

Draw 16 
Donnerstag, 7. April, 13:30

Draw 17 
Donnerstag, 7. April, 19:30

Ergebnis der Round Robin 

Tiebreaker:

Freitag, 8. April, 13:30

Playoffs 

Erster gegen Zweiter:
Freitag, 8. April, 19:30

Dritter gegen Vierter:
Samstag, 9. April, 12:30

Halbfinale:
Samstag, 9. April, 17:00

Spiel um Platz 3:
Sonntag, 10. April, 12:00

Finale:
Sonntag, 10. April, 17:00

Endstand

Siehe auch 
 Curling-Weltmeisterschaft der Damen 2011

Weblinks 
 Website des Veranstalters (Herrenturnier) (englisch)

Herren
Weltmeisterschaft Herren
Sportveranstaltung in Regina (Saskatchewan)
Curling (Kanada)